Matias (ou Matías) est un patronyme et prénom masculin pouvant désigner:

Patronyme
André Matias (né en 1989), rameur angolais
Edmílson Matias (né en 1974), joueur brésilien de football

Marisa Matias (née en 1976), femme politique portugaise
Rogério Matias (né en 1974), joueur portugais de football
Yossi Matias, informaticien israélien

Prénom
Matías Agüero (né en 1981), joueur argentin de rugby
Matías Aguirregaray (né en 1989), joueur uruguayen de football
Matias Aires (1705-1763), philosophe et écrivain brésilien
Matias Albina (né en 1975), joueur argentin de rugby
Matías Alemanno (né en 1991), joueur argentin de rugby
Matías Arezo (né en 2002), joueur uruguayen de football
Matias Arocena (né en 1984), joueur uruguyan de rugby
Matías Almeyda (né en 1973), joueur argentin de football
Matías Arriagada (né en 1995), coureur cycliste chilien
Matías Bize (né en 1979), réalisateur et producteur chilien
Matías Bortolín (né en 1993), joueur argento-italien de basket-ball
Matías Campos (né en 1989), joueur chilien de football
Matías Corral (né en 1968), joueur argentin de rugby
Matias Cortese (né en 1985), joueur argentin de rugby
Matias d'Albuquerque (1580-1647), général portugais
Matías Delgado (né en 1982), joueur argentin de football
Matías Donnet (né en 1980), joueur argentin de football
Matías Escobar (né en 1982), joueur argentin de football
Matías Fernández (né en 1986), joueur chilien de football
Matías Fritzler (né en 1986), joueur argentin de football
Matías de Gálvez y Gallardo (1717-1784), général espagnol, gouverneur du Guatemala
Matías Godoy (né en 2002), joueur argentin de football
Matías González (1925-1984), joueur  uruguayen de football
Matias Hamunyela (né en 1992), boxeur namibien
Matías de Irigoyen (1781-1839), homme politique argentin
Matías Kranevitter (né en 1993), joueur argentin de football
Matías Laba (né en 1991), joueur argentin de football
Matías de Escobar y Llamas (1680/88-1748), religieux augustin espagnol
Matías Lequi (né en 1981), joueur argentin de football
Matias Malmberg (né en 2000), coureur cycliste danois
Matias Mantilla (né en 1981), joueur argentin de football
Matías Médici (né en 1975), coureur cycliste argentin
Matías Moreno González (1840-1906), peintre sculpteur espagnol
Matías Nahuel (né en 1996), joueur argentin de football
Matías Nani (né en 1998), joueur argentin de football
Matias Maccelli (né en 2000), joueur finlandais de hockey sur glace
Matías Moroni (né en 1991), joueur argentin de rugby
Matías Muñoz (né en 1995), coureur cycliste chilien
Matías Orlando (né en 1991), joueur argentin de rugby
Matías Palacios (né en 2002), joueur argentin de football
Matías Paredes (né en 1982), joueur argentin de hockey sur gazon
Matías Pellegrini (né en 2000), joueur argentin de football
Matías Piñeiro (né en 1982), réalisateur et scénariste argentin
Matías Jonathan Platero (né en 1988), joueur argentin de rink hockey

Matías Presa (né en 1990), coureur cycliste uruguayen
Matías Quer (né en 1990), acteur chilien
Matías Rey (né en 1984), joueur argentin de hockey sur gazon

Matías Russo (né en 1985), pilote automobile argentin
Matías Sánchez (né en 1987), joueur argentin de football
Matías Schulz (né en 1982), joueur argentin de handball
Matias Spescha (1925-2008), peintre et sculpteur suisse
Matías Silva (né en 1984), joueur péruvien de tennis
Matías Silvestre (né en 1984), joueur argentin de football
Matias Strandvall (né en 1985), skieur de fond finlandais
Matías Suárez (né en 1988), joueur argentin de football
Matías Tejela (né en 1982), matador espagnol
Matias Varela (né en 1980), acteur suédois
Matías Vargas (né en 1997), joueur argentin de football
Matías Vecino (né en 1991), joueur uruguayen de football
Matías Vera (né en 1995), joueur argentin de football
Matias Viazzo (né en 1983), joueur argentin de rugby
Matías Viña (né en 1997), joueur uruguayen de football
Matías Vitkieviez (né en 1985), joueur suisse de football
Matías Zaldivia (né en 1991), joueur argentin de football
Matías Zaracho (né en 1998), joueur argentin football

Deuxième prénom
Lucas Matías Licht (né en 1981), joueur argentin de football
Ramón Matías Mella (1816-1864), homme politique dominicain
Ricardo Matias Verón (né en 1981), joueur argentin de football
Vicente Matías Vuoso (né en 1981), joueur argentin-mexicain de football

Toponyme

Matias Barbosa, municipalité du Minas Gerais
Matias Olímpio, municipalité du Piauí

Don Matías, municipalité du département d'Antioquia

Matías Romero (Oaxaca), ville mexicaine de l'Oaxaca

San Matías, ville nicaraguayenne du département d'El Paraíso

Voir aussi
Matia Bazar, groupe de musique pop italien

Homonymie de prénom
Prénom espagnol
Prénom finlandais